Příjmení Mertens nese více různých osobností:

 Dries Mertens (* 1987) – belgický fotbalový záložník
 Elise Mertensová (* 1995) – belgická tenistka
 Frank Mertens (* 1961) – německý bývalý hudebník
 Gregory Mertens (1991–2015) – belgický fotbalový obránce